Marianna Oranžská, celým jménem Marianna Vilemína Frederika Luisa Šarlota (9. května 1810, Berlín – 29. května 1883, Eltville am Rhein) byla jednou z nejliberálnějších šlechtičen 19. století. Patřila k oranžsko-nasavské dynastii. Byla princeznou Spojeného království nizozemského, sňatkem se stala pruskou princeznou.

Narodila se jako nejmladší dítě a druhá dcera krále Viléma I. a jeho manželky Vilemíny. Jejím starším bratrem byl budoucí král Vilém II. Nizozemský a princ Frederik Nizozemský. Její starší sestra Pauline zemřela již v roce 1806, další dva bratři se narodili mrtví.

Dne 14. září 1830 se Marianna provdala za svého bratrance, prince Albrechta Pruského (1809–1872). Měli spolu pět dětí:
 Šarlota (21. června 1831 – 30. března 1855), ⚭ 1850 Jiří II. Sasko-Meiningenský (2. dubna 1826 – 26. června 1914), vévoda sasko-meiningenský
 Nepojmenovaný syn (*/† 4. prosince 1832), narozen mrtvý
 Albrecht (8. května 1837 – 13. září 1906), ⚭ 1873 Marie Sasko-Altenburská (2. srpna 1854 – 8. října 1898)
 Alžběta (27. srpna 1840 – 9. října 1840)
 Alexandrina (1. února 1842 – 26. března 1906), ⚭ 1865 Vilém Meklenbursko-Zvěřínský (5. března 1827 – 28. července 1879), vévoda meklenbursko-zvěřínský

V roce 1845 Marianna svého manžela opustila a začala žít se svým milencem a osobním tajemníkem Johannesem van Rossum. Uchýlila se tehdy do obce Bílá Voda na Jesenicku. Dne 28. března 1849 bylo její manželství rozvedeno. O sedm měsíců později (30. října) na Sicílii porodila jediné dítě, jehož otcem se stal van Rossum, syna jménem Johannes Wilhelm von Reinhartshausen.

Mariana Oranžská byla známá svými charitativními aktivitami. Podporovala výstavbu škol, sirotčinců, místní evangelická, ale i katolická společenství. V Jeseníku přispěla 10 000 nizozemskými guldeny na stavbu evangelického kostela.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Oranžsko-nasavská dynastie
Hohenzollernové
Oranžsko-nasavské princezny
Pruské princezny
Nizozemské princezny
Narození v roce 1810
Úmrtí v roce 1883
Ženy
Narození 9. května
Úmrtí 29. května
Narození v Berlíně